Les données suivantes ont surtout été obtenues via les synthèses publiées par les DIREN de la région Midi-Pyrénées, de l'Aquitaine et du Languedoc-Roussillon, qui gèrent une série de stations hydrométriques réparties sur l'ensemble du bassin versant de la Garonne.

Introduction

Bassin de la Garonne

Sous-bassin du Salat

Sous-bassin de l'Ariège

Sous-bassin de l'Hers-Vif

Sous-bassin du Tarn

Sous-bassin de l'Agout

Sous-bassin du Lot

Sous-bassin de la Baïse

Notes

Voir aussi

Articles connexes 
 Le débit de la Seine à Paris
 Les débits des cours d'eau du bassin de la Loire
 Les débits des cours d'eau du bassin de la Dordogne
 Les débits des cours d'eau français du bassin du Rhône
 La liste des rivières de France

Liens externes 
 Site du SANDRE
 Banque Hydro - Recherche d'une station
 Suivi et historisation des données hydrologiques à Toulouse (Garonne et affluents)

Hydrologie en région Occitanie
Hydrologie en Nouvelle-Aquitaine

Liste en rapport avec l'eau